Совместная декларация о доктрине оправдания — декларация догматического единства, подписанная представителями католицизма и лютеранства в 1999 году в Аугсбурге. На момент подписания главным догматическим различием между католиками и лютеранами был вопрос о спасении: верой и добрыми делами (католики) или только верой (лютеране). Декларация утвердила формулу «добрыми делами посредством веры». Это не привело к объединению деноминаций, однако значительно улучшило их отношение друг к другу.

Подписи под декларацией поставили 
 Эдуард Кассиди — кардинал, председатель Папского совета по содействию христианскому единству
 Христиан Краузе — епископ, президент Всемирной Лютеранской федерации
 Ишмаэль Ноко — генеральный секретарь Всемирной Лютеранской федерации
 шесть вице-президентов ВЛФ:
 Сигрун Мугедаль (Норвегия),
 Пармата Абасу Ишайя (Нигерия),
 д-р Прасанна Кумари (Индия),
 д-р Юлиус Фило (Словакия),
 Уберто Кирххайм (Бразилия),
 епископ Джордж Андерсон (США)

Ссылки 
 Текст по-английски
 Текст декларации на русском языке

Лютеранская теология
1999 год в Германии
Христианство в XX веке
Христианский экуменизм